Şahin (pronunciado ) es un nombre turco que se emplea como nombre de pila y como apellido. Puede referirse a:

Nombre de pila 
 Şahin Giray (1746-1787), kan de Crimea.

Apellido 
 Nuri Şahin (n. 1988), futbolista alemán de origen turco
 Selçuk Şahin (n. 1981), futbolista turco.

Otros 
 Şahin, película turca de 1976.